XGA steht für:
 Extended Graphics Array
 Flughafen Gaoua (IATA-Code), Flughafen von Gaoua, Burkina Faso

xga steht für:
 Galatische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung